Josef Ursin ist der Name folgender Personen:

* Josef Ursin (Politiker, 1822) (1822–1896), österreichischer Politiker, Abgeordneter zum Reichsrat
 Josef Ursin (Politiker, 1863) (1863–1932), österreichischer Politiker (GdP), Abgeordneter zum Nationalrat